Dritte Division steht für:
 Football League Third Division, vor der Einführung der FA Premier League die dritthöchste Spielklasse im englischen Fußball
 Dritte Division, dritte Liga im belgischen Fußball, seit der Saison 2016/17 benannt als 1. Division Amateure
 Tercera División, vierthöchste Spielklasse im spanischen Fußball

 3. Division (Fußball, Dänemark), vierthöchste Spielklasse im dänischen Fußball

Siehe auch:
 3. Division, mit militärischen Einheiten